Die Veikkausliiga 2007 war die 18. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 77. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 21. April und endete am 27. Oktober 2007.

Titelverteidiger Tampere United wurde zum dritten Mal finnischer Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation spielten am 3. und 7. November 2007 der Tabellendreizehnte der Veikkausliiga und der Tabellenzweite der Ykkönen um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Veikkausliiga.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Finland 2007 RSSSF
 Championship 2007 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2007
2007